Little David («Литтл Дэвид», букв. «маленький Дэвид») может употребляться в следующих значениях:

Лейблы и торговые марки 
 Little David Records — американский лейбл звукозаписи, существовавший в 1969—1980 годы

Персоналии 
 Литтл Дэвид Уилкинс — американский пианист, композитор и исполнитель в стиле кантри
 «Литтл Дэвид» — сценический псевдоним афроамериканского музыканта в стиле соул Дэвида Портера

Вооружение и военная техника 
 Little David — американская «противовоздушная мина» (самозапускающаяся зенитная управляемая ракета) времён Холодной войны
 Little David — американская мортира времён Второй мировой войны